Arnold Ehret (1866-1922), un éducateur de santé allemand
 Fabrice Ehret (* ?, Petit-Landau), un footballeur français
 Georg Dionysius Ehret, un artiste, botaniste et entomologiste allemand
 Marie-Florence Ehret, romancière française
 Marcelin Louis Jean-Baptiste Ehret (1876-1968), général français
 Odile Ehret (* 1949), une enseignante et dramaturge française
 Philippe Jacob Ehret, orfèvre strasbourgeois du 
Patronyme allemand
Homonymie de patronyme